Thorkild (ou Torkild) est un prénom masculin scandinave, contraction du vieux norrois Þórkætill, formé des éléments Þórr « Thor », dieu du tonnerre dans la mythologie nordique, et kætill « chaudron ». Dans les pays nordiques, il est surtout porté au Danemark. Sa variante Torkild se rencontre surtout en Norvège.

Le prénom T(h)orkild est à l'origine du patronyme dano-norvégien , signifiant « Fils de T(h)orkild ».

Personnalités portant ce prénom 
 Thorkild Hansen (1927–1989), romancier danois ;
 Thorkild Jacobsen (1904–1993), historien danois ;
 Thorkild Simonsen (1926–), homme politique danois.

Variante Torkild 
 Torkild Brakstad (1945–), joueur puis entraîneur de football norvégien ;
 Torkild Rieber (1882–1968), personnalité américaine du monde des affaires.

Notes et références 

Thorkild
Prénom scandinave
Prénom danois
Prénom norvégien